Тюфяков:
 Тюфяков, Михаил Вячеславович (род. 1974) — советский и российский футболист. 
 Тюфяков, Сергей Михайлович (род. 1949) — баянист, педагог, профессор, заслуженный артист РФ.